Aallaaniarfik bezeichnet:
 Aallaaniarfik (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Aallaaniarfik (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Aallaaniarfik (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Aallaaniarfik (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Aallaaniarfik (Sund), Sund im Distrikt Ilulissat, Grönland